Общественный союз () — вид организационно-правовой формы на Украине, общественное объединение, учредителями которого являются юридические лица частного права, а членами (участниками) могут быть как юридические лица частного права так и физические лица.

На Украине, общественные союзы являются одной из двух организационно-правовых форм общественных объединений, другой такой формой являются общественные организации.

Общественный союз может осуществлять деятельность со статусом юридического лица или без такого статуса.

Учредители 
Учредителями общественного союза могут быть юридические лица частного права, в том числе общественные объединения со статусом юридического лица. Учредителями общественного союза не могут быть политические партии, а также юридические лица, в отношении которых принято решение об их прекращении или находящихся в процессе прекращения.

Учредителями общественного союза не могут быть юридические лица частного права, единственным учредителем которых является одно и то же лицо.

Участники 
Членами (участниками) общественного союза могут быть юридические лица частного права, в том числе общественные объединения со статусом юридического лица, физические лица, достигшие 18 лет и не признаны судом недееспособными.

Ссылки 
 Закон Украины от 22.03.2012 № 4572-VI «Об общественных объединениях».

Право Украины
Общественные объединения
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций